Geografia:
 La mar de Màrmara, que connecta la mar Negra amb l'Egea.
 L'illa de Màrmara (en turc Marmara Adası), a la mar homònima, i el districte de Màrmara que inclou aquesta illa i altres d'adjacents, a la província turca de Balıkesir.
 Literatura:
 Màrmara, novel·la de l'escriptora mallorquina Maria de la Pau Janer.
 Universitats:
 La Universitat de Màrmara, a Istanbul.